A Collection může být:

 A Collection (album, Anne Briggs) – album zpěvačky Anne Briggs z roku 1999
 A Collection (album, The Doors) – album skupiny The Doors z roku 2011
 A Collection (album, Underworld) – album skupiny Underworld z roku 2011